Il doppio del torneo di tennis Louisville Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marty Riessen e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Vijay Amritraj e Raúl Ramírez 6-2, 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (Campioni)
 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)
 Vijay Amritraj /  Raúl Ramírez (finale)
 Bruce Manson /  Andrew Pattison (semifinali)

 Pat Du Pré /  Fred McNair (primo turno)
 Ross Case /  Jaime Fillol (semifinali)
 Bernie Mitton /  Ray Moore (primo turno)
 Colin Dowdeswell /  Chris Kachel (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Louisville Open 1979